Tomka bezeichnet:

 Tomka, den deutschen Tarnname eines Kampfmittel-Versuchsplatzes der Reichswehr und der Roten Armee in der Sowjetunion
 Tomka (Fluss, Oblast Nowosibirsk), einen Fluss in der Oblast Nowosibirsk, Russland
 Tomka (Fluss, Oblast Tomsk), einen Fluss in der Oblast Tomsk, Russland

Tomka ist der Familienname folgender Personen:

 Julian Tomka (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 Miklós Tomka (1941–2010), ungarischer Theologe und Religionssoziologe
 Peter Tomka (* 1956), slowakischer Jurist und Richter am Internationalen Gerichtshof (seit 2003)

Siehe auch:

 Tomka dhe shokët e tij, albanischer Film